Шеварлије могу бити:

 Шеварлије (Козарска Дубица), насељено мјесто у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Шеварлије (Добој), насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ